Thuringen S
Orte in Thuringen